Bodzanów (gemeente)
 Bodzanów (Mazovië)
 Bodzanów (Klein-Polen)
 Bodzanów (Opole)